Кейпс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кейпс, Джефф (род. 1949) — бывший британский толкатель ядра, стронгмен и профессиональный участник Игр Горцев.
 Кейпс, Стивен   (род. 1951) — американский деятель спецслужб, первый заместитель директора Центрального разведывательного управления США.

Другое 
 Вирджиния Кейпс — два мыса (Кейп-Чарлз на севере и Кейп-Генри на юге), очерчивающие вход в Чесапикский залив.